Biebing ist der Ortsname von

 Biebing (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Biebing (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch: 
 Bibing